Rokkesten bezeichnet: 
 Rokkesten (Almindingen), ein Wackelstein auf Bornholm
 Rokkesten (Paradisbakkerne), ein Findling auf Bornholm 
 Rokkesten (Rutsker Højlyng), ein Wackelstein auf Bornholm

Siehe auch:
 Rokkestenen